Lüftenegg ist der Name folgender Orte:

 Lüftenegg (Frauenau), Ortsteil von Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Lüftenegg (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich